Warrenheip steht für
Warrenheip (Victoria), Stadt in Australien
Mount Warrenheip, Berg in Australien